}
 Zellion (computerspel uit 1987), computerspel voor de Sega Master System
 Zellion (computerspel uit 1992), computerspel voor de Commodore 64